Il existait plusieurs prix cinématographiques portant le nom du cinéaste canadien Claude Jutra (1930-1986). En 2016, à la suite des révélations d'abus sexuels du réalisateur, les prix sont renommés.

 le prix Claude-Jutra (Claude Jutra Award), décerné depuis 1993 dans le cadre des prix Génie (Genie Awards), puis depuis 2013 aux Prix Écrans canadiens, au réalisateur d'un premier long métrage, fut renommé Prix Écrans canadien du meilleur premier film  ;
 les Prix Jutra, décernés depuis 1999 pour honorer l'excellence du cinéma québécois, furent renommés Gala du cinéma Québécois  ;
 les prix Claude-Jutra pour la relève (ou bourse Claude-Jutra) furent décernés de 1988 à 2006 pour récompenser de jeunes cinéastes québécois ayant réalisé un court ou un moyen métrage.